węglarz (kurzak) – człowiek trudniący się wypalaniem węgla drzewnego 
 węglarz (smolarz) – człowiek trudniący się wyrobem smoły lub handlujący smołą
 węglarz (karbonariusz) – działacz polityczny

 Węglarz – zbocze w Górach Sowich

Osoby o tym nazwisku:

 Krzysztof Węglarz (ur. 1985) – polski judoka
 Krzysztof Węglarz – polski scenarzysta filmowy
 Paulina Węglarz (ur. 1981) – polska judoczka